Schweizer Fussballmeisterschaft 2019/20 steht für:

 Super League 2019/20 (Schweiz), höchste Spielklasse
 Challenge League 2019/20, zweithöchste Spielklasse
 Promotion League 2019/20, dritthöchste Spielklasse